Sundance (Wyoming), poble dels Estats Units d'Amèrica al Comtat de Crook (Wyoming).
 Festival de Cinema de Sundance, certamen anual a la ciutat de Park City (Utah).
 Plymouth Sundance, cotxe de tipus compacte, fabricat per Chrysler i venut sota la marca Plymouth.
 Butch Cassidy and the Sundance Kid, western estatunidenc dirigit per George Roy Hill estrenat el 1969.